

Cinema 
 Switch – film del 1978 di Giuseppe Colizzi
 Switch – film del 2011 di Frédéric Schoendoerffer
 Switch – nome di un personaggio secondario del film Matrix

Elettronica 
 DIP switch – componente elettronico
 Switch Fibre Channel – dispositivo utilizzato nelle Storage Area Network

Fumetti 
Switch – manga del 2002 di Saki Otoh e Tomomi Nakamura
Switch – manga del 2018 di Atsushi Namikiri

Informatica 
 Switch – dispositivo di rete
 Switch – opzioni dei comandi di shell dei sistemi operativi Unix e Unix-like
 Context switch – stato del sistema operativo utilizzato per la commutazione dei processi
 Switch – nei linguaggi di programmazione, una istruzione che permette una selezione tra un numero di scelte maggiore di 2
 Switch KVM – dispositivo hardware
 SWITCH – fondazione svizzera che si gestisce alcuni domini

Musica 
 Switch – disc jockey britannico
 Switch – album degli INXS del 2005
 Switch – singolo di Will Smith del 2005
 Switch – singolo di Iggy Azalea del 2017

Televisione 
 Switch – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1975 al 1978

Videogiochi 
 Nintendo Switch – console Nintendo del 2017

Altro 
 Switch – atteggiamento legato alla sessualità nelle pratiche BDSM
 Switch duodenale – tecnica chirurgica utilizzata per l'obesità
 Switch protein – famiglia di proteine